Quint Calidi o Quint Cal·lidi, tribú de la plebs el 99 aC i pretor el 79 aC 
 Marc Calidi o Marc Cal·lidi, orador romà